Hrazdan jelentései:

 Hrazdan, Örményországi város
 Hrazdan (folyó), Örményországi folyó
 Hrazdan Stadion, labdarúgó-stadion Jerevánban